Genishi Fukushima ou 福島玄一, né le  et mort le , était un arbitre japonais de football des années 1960.

Carrière 
Il a officié dans une compétition majeure : 
JO 1964 (1 match)

Références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1911
Décès en juillet 1994
Arbitre japonais de football
Décès à 83 ans